Il doppio del torneo di tennis GWA Tennis Classic 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Cash e Paul McNamee che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Kim Warwick 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 John Alexander /  John Fitzgerald (semifinali)

 Pat Cash /  Paul McNamee (campioni)
 Broderick Dyke /  Rod Frawley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

GWA Tennis Classic 1983